Vasilis Dimitriou ist der Name folgender Personen:

* Vasilis Dimitriou (Schiedsrichter) (* 1977), zyprischer Fußballschiedsrichter
 Vasilis Dimitriou (Komponist) (1945–2015), griechischer Komponist
 Vasilis Dimitriou (Maler) (1936–2020), griechischer Filmplakatmaler